Cofie Comfort (1958. július 10.–) ghánai nemzetközi női labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő játékvezető bizottságai minősítése alapján jutott magasabb osztályokba. A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot végzett. Az I. Liga partbírójaként 2004-ben vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A Ghánai labdarúgó-szövetség (RAG) Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1999-től tartotta nyilván női asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette a játékvezetőt az oldalvonal mellől. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 2004-ben a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve vonult vissza.

Női labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton az Egyesült Államok rendezte a 3., az 1999-es női labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 4.

1999-es női labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Olimpiai játékok

2000. évi nyári olimpiai játékok
A 2000. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján a FIFA JB partbírói szolgálatra alkalmazta.

Női labdarúgótorna a 2000. évi nyári olimpiai játékokon

Források 

Ghánai labdarúgó-játékvezetők
1958-ban született személyek
Élő személyek